McCumber ist der Familienname folgender Personen:

 Mark McCumber (* 1951), US-amerikanischer Golfspieler
 Porter J. McCumber (1858–1933), US-amerikanischer Politiker